Dan državnosti je lahko praznik:

 Dan državnosti (Slovenija) -  25. junij 
 Dan državnosti (Hrvaška) - 25. junij
 Dan državnosti (Srbija) - 15. februar
 Dan državnosti (Litva) - 6. julij